Las acidobacterias (Acidobacteria) constituye un subfilo creado recientemente dentro del dominio Bacteria de especies ubicuas en el suelo.

Sus miembros son fisiológicamente diversos siendo algunos de ellos acidófilos y fueron reconocidos por primera vez como un grupo distinto en el año 1997. 

Acidobacterium capsulatum fue el primer miembro descubierto en el año 1991.
A pesar de que han sido muy poco estudiadas  se sabe que contribuyen de manera muy importante a los ecosistemas, particularmente a aquellos en donde la tierra está involucrada. Otros miembros de este filo son Holophaga foetida, Geothrix fermentans, Acanthopleuribacter pedis y Bryobacter aggregatus. 

Como se descubrieron hace poco tiempo y  muchas de ellas aún no han sido cultivadas (para el año 2013), no se conoce con exactitud su metabolismo y ecología.

Recientemente, en 2007, se ha descubierto una nueva bacteria, Candidatus Chloracidobacterium thermophilum, la primera de este filo capaz de realizar la fototrofia basada en la bacterioclorofila.

Filogenia 
Filogenéticamente, Acidobacteria estaría un grupo relacionado con Fibrobacteres según el NCBI; sin embargo, la mayoría de árboles filogenéticos lo agrupan dentro o cercano de Proteobacteria.

Se ha identificado un posible clado de proteobacterias que agruparía a Acidobacteria con Dadabacteria, Deltaproteobacteria, Modulibacteria, Nitrospinae, Nitrospirae, Rokubacteria, Tectomicrobia y Thermodesulfobacteria.

Referencias

Enlaces externos 

 Acidobacteria bacterium Ellin345 Genome Page

 Acidobacterium Genome Projects (from Genomes OnLine Database)
 Science Daily article

 Scientific American article

Acidobacteria
Extremófilos